Mužská čtyřhra BNP Paribas Open 2023 probíhala v první polovině března 2023. Do deblové soutěže indianwellského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v areálu Tennis Garden nastoupilo třicet dva dvojic. Americké obhájce titulu Johna Isnera s Jackem Sockem v semifinále vyřadili Bopanna s Ebdenem. 

Vítězem se stala indicko-australská dvojice Rohan Bopanna a Matthew Ebden, která ve finále zdolala první světový pár tvořený Nizozemcem Wesleym Koolhofem a Britem Nealem Skupskiem. Po dvousetovém průběhu 6–3 a 2–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů a po triumfu na únorovém Qatar Open 2023 získali druhou společnou trofej. Indický veterán Bopanna na okruhu ATP Tour vybojoval dvacátý čtvrtý deblový titul. Čtyřicáté třetí narozeniny oslavil 4. března 2023, čímž se stal vůbec nejstarším vítězem Mastersu. V tomto ohledu překonal věkový rekord Daniela Nestora. Bývalý třetí deblista světa se na žebříčku posunul na 11. místo. Pro 35letého Ebdena to bylo deváté turnajové vítězství ze čtyřhry. Po skončení mu patřila 18. příčka znamenající nové kariérní maximum na deblovém žebříčku.

Nasazení párů

Pavouk

Finálové fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BNP Paribas Open 2023